Брайченко Микола Вікторович (* 1986) — казахстанський біатлоніст.
 Брайченко Олег Віталійович (1971—2015) — молодший сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Брайченко Олексій Дмитрович (* 1954) — кандидат історичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України